Seeligstadt steht für:
 Seeligstadt (Großharthau), ein Ortsteil der Gemeinde Großharthau, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Seeligstadt (Klipphausen), ein Ortsteil der Gemeinde Klipphausen, Landkreis Meißen, Sachsen

Siehe auch:
 Seliștat (deutsch: Seligstadt), Kreis Braşov, Rumänien
 Seligenstadt (Begriffsklärung)
 Seligenstädt
 Seelingstädt 
 Selgenstadt